

Persone
 Annette O'Toole, nata Annette Toole (1952) – attrice statunitense
 Fintan O'Toole (1958) – giornalista, scrittore e critico teatrale irlandese
 Gary O'Toole (...) – ex nuotatore irlandese
 Joe O'Toole, propr. Joseph W. O'Toole (...), ex preparatore atletico statunitense.
 John-Joe O'Toole, propr. John Joseph O'Toole (1988) – calciatore irlandese, di ruolo centrocampista
 Lorenzo O'Toole, o Lorcán Ua Tuathail (1128-1180) – arcivescovo di Dublino, santo della Chiesa cattolica
 Mark O'Toole (1963) – arcivescovo cattolico inglese
 Maureen O'Toole (1961) – ex pallanuotista statunitense
 Nathan O'Toole (1998) – attore irlandese
 Ollie O'Toole (1912-1992) – attore statunitense
 Peter O'Toole (1932-2013) – attore irlandese
 Ryann O'Toole (1987) – golfista statunitense

Altro
 Ensign O'Toole – serie televisiva statunitense
 Plenty O'Toole – personaggio del film Agente 007 - Una cascata di diamanti del 1971
 O'Toole – famiglia nobile irlandese